Сафоново — посёлок городского типа в Мурманской области России. Входит в городской округ ЗАТО Североморск. Население — 5255 жителей (перепись 2010). Назван в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

История 
Впервые упоминание о поселении на этом месте встречается более чем 100 лет назад. Относительно крупное поселении в Губе Грязной (таково и первоначальное название посёлка) было образовано после завершения оборудования на берегу Кольского залива аэродрома морской авиации Северного флота в 1936 году. С этого времени история посёлка неразрывно связана с историей военно-воздушных сил Северного флота.

В предвоенные годы в посёлке строятся несколько каменных административных зданий и четырёхэтажных жилых домов. Но большинство жителей посёлка проживали в бараках (последние бараки были снесены в конце 1980-х годов) и землянках. В это же время в посёлке строится школа, в которой в годы войны располагался военный госпиталь. Здание этой школы снесено в 1990-х годах. Первый многоэтажный благоустроенный жилой дом со всеми удобствами и лифтом появился в посёлке в конце 1970-х годов.

15 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 745/3 населённый пункт Губа Грязная был переименован в посёлок Сафоново в честь прославленного лётчика-североморца, командира 2-го Гвардейского Краснознамённого авиационного полка ВВС СФ, дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова.

26 ноября 1996 года в соответствии с Указом Президента РФ № 1606 «О преобразовании г. Североморска Мурманской области в закрытое административно-территориальное образование» посёлок Сафоново вошёл в состав ЗАТО Североморск.

В настоящее время в посёлке три улицы. Улица Преображенского названа в честь Героя Советского Союза Е. Н. Преображенского, который был начальником штаба (1943—1944), а затем и командующим (1944—1945) военно-воздушными силами Северного флота. Улица Вербицкого названа в честь Героя Советского Союза М. К. Вербицкого, командира звена 118-го отдельного разведывательного авиационного полка авиации Северного флота, погибшего в 1944 году и навечно зачисленного в списки одной из воинских частей Северного флота. Улица Школьная получила своё название в связи с тем, что на ней расположена школа.

В посёлке Сафоново действует средняя общеобразовательная школа № 2, детская музыкальная школа (в 2010 году преобразована в детскую школу искусств), дом офицеров, музей ВВС СФ.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 5255 человек, из них 2625 мужчин (50 %) и 2630 женщин (50 %).

Основные достопримечательности 
 Бюст дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова — установлен при въезде в посёлок 16 сентября 1961 года.
 Аллея Героев — открыта 29 октября 1968 года. На Аллее Героев установлено 54 бюста авиаторов-североморцев Героев Советского Союза, в том числе 53 бюста — лётчикам, удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны, а 54-й бюст — Ю. А. Гагарину, служившему в частях ВВС СФ в 1957—1960-х годах. В центре Аллеи Героев памятник В. И. Ленину.

 Самолёт Бе-6 — установлен на острове Большой Грязный в Кольском заливе в октябре 1968 года в честь 50-летия ВЛКСМ, напротив аэродрома для гидросамолётов, где в 1976 году был открыт музей ВВС СФ. Самолёт нуждается в срочной реставрации.
 Памятный знак «Неизвестному лётчику» — открыт 8 мая 1982 года. В обнаруженном в тундре самолёте Ил-4 поисковой группой военно-воздушных сил Северного флота были найдены останки неизвестного летчика, захоронение которых состоялось в посёлке Сафоново. На могиле летчика и был установлен этот памятный знак.
 Мемориал авиаторам-североморцам, погибшим в море в 1941—1945 годах — открыт 17 августа 1986 года.
 Самолёт МиГ-31 имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова — открыт 19 августа 2006 года, в день празднования 70-летия военно-воздушных сил Северного флота.
 Музей военно-воздушных сил Северного флота — торжественное открытие музея состоялось 20 августа 1976 года. Музей создан руками авиаторов-североморцев.
 Поляна сказок — детский сказочный городок, построенный авиаторами-североморцами на рубеже 1970—1980-х годов. Посетителей встречала Баба Яга и другие герои русских народных сказок, Бригантина под алыми парусами, сказочный теремок, избушка на курьих ножках. У ручья пригорюнившись сидела Алёнушка. К 2008 году сказочный городок практически уничтожен, но на данный момент ведется его восстановление.

Примечания

Ссылки 
  Сайт 174-го Гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного авиационного полка имени Б. Ф. Сафонова
 

Посёлки городского типа Мурманской области